La línea 29 de d·bus conecta el centro con los barrios de Gros e Intxaurrondo.

Paradas

Hacia Baratzategi 21
Boulevard 15 09 05 08 13 21 25 26 28 31 42
Libertad 15 09 42
Pinares Mirakruz 14 14 31 33 36 
Plaza Vasconia 13 14 27 31 33 36 37
Jai-Alai 13 14 27 33 37
Fernando Sasiain 33 37 41
Cocheras CTSS 09 27 33 <span style="color:white; background:#839CA9; font-size:95%; padding:2px">
Mons 36 24 33
Zarategi 80 24 33  
Txara I 24 33  
Galizia 18 09
Galizia 28 09  
Bustintxulo 09
Baratzategi 21 09

Hacia Boulevard 15
Baratzategi 21 09
Txara II 27 09 33  
Zarategi 71 27 09 33  
Basotxiki 08
Julimasene 08
Garro Zubia 08
Zubiaurre 117 08
Zubiaurre 70 08 
Zabaltoki 08
Zubiaurre 39 08 
RENFE Ategorrieta 08 
Maestro Arbós 08
Ategorrieta 31 14 08 42
Gran Vía 21 14 08 42
Kursaal 13 31 37 42
Boulevard 15 09 05 08 13 21 25 26 28 31 42

Referencias

Autobuses urbanos de San Sebastián